Moments Of Bloom — це збірник гурту Diary of Dreams, який вийшов у 1999 році. Збірник складався з восьми старих пісень, які були записані у нових версіях; та з трьох нових треків.

Композиції 
 Нові версії
 Cholymelan [4:54]
 False Affection, False Creation III [4:31]
 End of Flowers [6:59]
 Retaliation [5:46]
 But The Wind Was Stronger [7:20]
 Ex-ile [6:30]
 Methusalem [6:47]
 End(giFtet)? [6:36]
 Екслюзивні треки
<li> Moments Of Bloom [6:27]
<li> Touch II [7:16]
<li> Predictions [9:34]

Склад учасників 

 Оформлення — Адріан Хейтс , Andreas Gantenhammer
 Гітара — Алістер Кейн (пісні: 3, 5, з 7 по 10) , 
 Акустична гітара — Крістіан Бергхофф
 Клавішні — Алістер Кейн (пісні: з 3 до 8) , Олаф Шьонінг (пісні: 3, 5, 8)
 Мастеринг — Райнер Ассманн, Адріан Хейтс
 Фото — Мартін Хопфенгарт
 Продюсування, аранжування — Адріан Хейтс 
 Запис — Олаф Шьонінг, Адріан Хейтс
 Вокал, лірика, музика — Адріан Хейтс

Альбоми у стилі дарквейв
Альбоми Diary of Dreams